Vesuvius (vulkaan), vulkaan in Italië
Nationaal park Vesuvius, Italiaans park
Vesuvius (windmolen), windmolen nabij de buurtschap Tronde, Friesland
Vesuvius (locomotief), locomotief van de NRS